Kreißel ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Kreißel (1913–??), deutscher Fußballspieler
 Heinz Kreißel (1934–2021), deutscher Fußballspieler
 Herbert Kreißel (* 1931), deutscher Fußballspieler